Гексаплутонийжелезо — бинарное неорганическое соединение
плутония и железа
с формулой FePu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Гексаплутонийжелезо образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/mcm,
параметры ячейки a = 1,0403 нм, c = 0,5347 нм, Z = 4,
структура типа гексауранмарганца UMn
.

Соединение образуется по перитектической реакции при 428°С.
По другим данным соединение плавиться при температуре 422°С.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

См. также 
 Плутонийдижелезо

Примечания

Литература 
 

Соединения плутония
Интерметаллиды железа
Соединения железа по алфавиту
железо
Кристаллы тетрагональной сингонии